Kalatonjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalatonjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (6,78 ha)
Kalatonjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748533-174293), sjö i Gällivare kommun,  (7,93 ha)
Kalatonjärvi (Gällivare socken, Lappland, 750762-169515), sjö i Gällivare kommun,  (6,55 ha)
Kalatonjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,38 ha)
Kalatonjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758957-176045), sjö i Kiruna kommun,  (12,6 ha)
Kalatonjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759652-175644), sjö i Kiruna kommun,  (6,58 ha)

Finland
Kalatonjärvi (sjö, lat 68,73, long 27,98)
Kalatonjärvi (sjö, lat 68,42, long 22,93)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn